Wieth ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carlo Wieth (1885–1943), dänischer Schauspieler 
 Irmgard Wieth (1907–1981), eine Gerechte unter den Völkern 
 Julie Wieth (* 1960), dänische Schauspielerin und Regisseurin
 Mogens Wieth (1919–1962), dänischer Filmschauspieler 
Siehe auch:
 Vieth
 Wiet
 Wiet